Messenger kan syfta på:

 Messenger (rymdsond) – ett tidigare NASA-projekt i Discovery-programmet
 Windows Live Messenger – ett tidigare klientprogram för direktmeddelanden
 Facebook Messenger – en chatt-app och ett chattprogram
 Messenger-RNA – en sorts RNA
 Messenger (häst) –  en hingst av rasen engelskt fullblod
 Messenger (låt av The Darkness) – en extralåt på albumet Last of Our Kind av The Darkness
 The Messenger (skulptur) - en skulptur av Joseph Hillier i Plymouth i Storbritannien